Аски́фу () — плато в Лефка-Ори. Высота 713 метров над уровнем моря. Входит в общину (дим) Сфакион в периферийной единице Ханье в периферии Крит. Население 394 жителя по переписи 2011 года. Через плато проходит дорога Врисес — Хора-Сфакион. В деревне Карес находится Военный музей. Жители заняты в растениеводстве и туризме.

География 
Плато окружено пиками Кастро (, 2218 м) на западе,  Трипали (, 1493 м) на востоке и Ангатес (, 1511 м) на юго-востоке. Для Хора-Сфакиона плато является Фермопилами.

Деревня Карес находится в 41 километре от Ханьи, Петрес — в 43 километрах.

История 
Впервые упоминается в 1182 году как Аскифия (). В 1388 году упоминается как Аскифу.

В 1770 году во время восстания Даскалоянниса через Аскифу прошла 40-тысячная османская армия. В августе 1821 года во время Греческой революции на плато собралась османская армия, она была разбита революционерами и отступила в ущелье Катре (), где была заперта и уничтожена революционерами. В марте 1823 года Аскифу было захвачено албанскими и египетскими войсками во главе с Хусейн-беем.

В 1866 году в Аскифу образована Генеральная ассамблея, которая 21 августа объявила о начале Критского восстания. В июне 1867 года начались бои между османскими войсками во главе с Омер Лютфи-пашой и повстанцами. Османы построили на Аскифу две башни.

Местное сообщество Аскифу 
В местное сообщество Аскифу входят четыре населённых пункта. Население 394 жителя по переписи 2011 года. Площадь 64,67 квадратных километров.

Население

Примечания 

География Крита
Ханья